Фро́бёсс () — немецкая фамилия.

Носители:
  (1899—1985) — немецкий каскадёр, чемпион по хай-дайвингу
  (1906—1976) — немецкий звукоинженер, композитор и музыкальный издатель
 Корнелия Фробёсс (род. 1943) — немецкая певица и актриса, ребёнок-звезда 1950-х годов